Суперкубок Румунії з футболу 1998 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 вересня 1998 року між чемпіоном Румунії клубом Стяуа та володарем кубка Румунії клубом Рапід.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Матч на transfermarkt 

1998
Румунія
1998 у румунському спорті